Дерябкино — название населённых пунктов в России:

 Дерябкино — село в Аннинском районе Воронежской области.
 Дерябкино — село в Спасском районе Пензенской области.
 Дерябкино — деревня в Сычевском районе Смоленской области.

См. также 
 Дерябкин